Un laboratoire de parapsychologie utilise des méthodes scientifiques afin d'étudier de façon rationnelle et pluridisciplinaire les faits semblant inexplicables en l’état actuel de nos connaissances scientifiques, et mettant en jeu le psychisme et son interaction avec l’environnement.

Ces laboratoires ne sont pas reconnus par la communauté scientifique. Les sceptiques remettent souvent en cause les méthodes de ces laboratoires, considérant leurs travaux comme relevant de la pseudo-science.

Les principaux centres de recherches universitaires

 Koestler Parapsychology Unit à l'université d'Edimbourg
 Global Consciousness Project à l'université de Princeton
 Consciousness and Transpersonal Psychology Research Unit à l'université John Moores de Liverpool
 Psychology Research Cluster à l'université de Northampton.
 IGPP Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene à Freiburg
 Princeton Engineering Anomalies Research (PEAR) à l'université de Princeton
 Bigelow Chair of Consciousness Studies à l'université du Nevada
 Perrott-Warrick Research Unit au département de psychologie de l'université d'Hertforshire

Psychologie expérimentale
Laboratoire
Parapsychologie